Алькориса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь  км². Население — 3642 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

 Web de Alcorisa
 CAI Aragón-Alcorisa
 Foro de Alcorisa

Муниципалитеты Теруэля